Robert Fortune, botànic escocès
 Fortune (revista), publicació estatunidenca de negocis
 Fortune, també coneguda com a Helena Scott Dolph, personatge fictici de la saga Metal Gear Solid
 The Fortune, pel·lícula estatunidenca de 1975 dirigida per Mike Nichols